Марина Владимировна Малич, Дурново, Marina Wycheslavzoff de Dournovo (1912, Санкт-Петербург — 2002, Атенс (Джорджия), США) — вдова Даниила Хармса, которой он посвятил ряд своих произведений.

Биография 
Родилась в Петербурге,12 января 1912 ( по другим сведениям, 1909 или 1913) года, в дворянской семье. Дед со стороны матери Владимир Григорьевич Малич, его сестра - Елизавета Григорьевна Голицына (урождённая Малич; 1860 — между 1936 и 1940), дети  сербского доктора Григория Дмитриевича Малича. Бабушка - Мария Сергеевна Малич (урожд. Филиппова; 1871–1944). Мать — Ольга Владимировна Малич (4 марта 1895 — 27 декабря 1976), отец неизвестен. При рождении получила фамилию деда. Вскоре после рождения дочери Ольга Малич вышла замуж, взяла фамилию Астафьева и вместе с мужем переехала жить в Париж).

Марину воспитывала Елизавета Алексеевна Голицына (Лили; 1891 — между 1936 и 1940), жена Николая Владимировича Верховского. Их дочь, двоюродную сестру Марины Малич — Ольгу Николаевну Верховскую — Марина называла своей сестрой. В 1925 году Н. В. Верховский был арестован по «делу лицеистов» и присуждён к пятилетней высылке на Соловки. В 1927 году он был освобождён и поступил на работу в Библиотеку Академии наук, где работала его жена. В 1935 году он, его жена и тёща были высланы в Карагандинскую область как социально-опасные элементы; Марина обращалась с ходатайством об их судьбе к Пешковой. 

16 июля 1934 года вышла замуж за поэта Даниила Ивановича Ювачёва-Хармса. При заключении брака взяла фамилию Ювачёва-Хармс. Состояла в браке до смерти своего мужа, последовавшей 2 февраля 1942 года. 

Зимой 1941/1942 года выехала из Ленинграда в эвакуацию, на Кавказ (Минводский район, совхоз «Темпельгоф»), откуда была вывезена на работы в Германию как остарбайтер. Находясь в Германии, благодаря отличному знанию французского языка смогла выдать себя за француженку, и, получив разрешение выехать из Германии, уехала к своей матери, состоявшей во втором браке с Михаилом Вышеславцевым и проживавшей около Ниццы. Михаил Вышеславцев развёлся со свой женой и вступил в брак с М. В. Ювачёвой-Хармс, сын от этого брака — Дмитрий Михайлович Вышеславцев.  

В  1948 году вместе с семьёй уехала жить в город Валенсия, в (Венесуэлу). В Валенсии преподавала французский язык, занималась восточной философией, йогой, тайцзи и держала книжный магазин, специализировавшийся на буддистской и эзотерической литературе. Вступила в третий брак с физиком Юрием Дурново.  

В 1996 году филолог Владимир Глоцер благодаря художнику Леониду Тишкову нашел адрес М. В. Дурново в Венесуэле, прилетел туда и записал воспоминания вдовы Даниила Хармса на магнитофон, позже издав на их основе книгу. Вскоре вдову навестил другой хармсовед, Михаил Мейлах, который позже удостоверил, что Глоцер записал её воспоминания правильно, без преувеличений.

В конце жизни сын, Дмитрий Вышеславцев, проживавший в США, вывез мать к себе, в штат Джорджия, где она скончалась в 2002 году возрасте девяноста лет.

Семья 
Мужья:
 Даниил Хармс
 Михаил Иванович Вышеславцев (ум. 22 июня 1963 в Каракасе), от него имела сына Дмитрия, родившегося в Ницце
 Юрий Дурново, учился физике, работал таксистом, жил в Венесуэле

Согласно опубликованному некрологу, у её сына Дмитрия (Митча) Вышеславцева было 4 дочери.

Воспоминания 
 Владимир Глоцер. «Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс». ИМА-пресс, 2005. ISBN 5-901401-28-X

Библиография 

 Глоцер В. Жена Хармса // Литературная газета. 1996. № 52. 25 декабря. С. 6.

Примечания 

Даниил Хармс
Дурново
Вышеславцевы
Голицыны
Внебрачное потомство аристократов Российской империи
Русские эмигранты второй волны в Латинской Америке